Gli Shattersphere sono una band Heavy metal Statunitense di Hartford, Connecticut. Il loro genere è compreso in un Heavy metal con influenze Hard rock. La particolarità che gli distingue dagli altri gruppi Heavy, è che nelle loro canzoni, in certi punti il cantante (Kyle Morrison) effettua growl di durata molto breve.
Le loro canzoni trattano il tipico tema del Metal: l'ostilità e l'avversione verso il mondo e gli Shattersphere esprimono in diverse canzoni (quali Faithless e Inside my Head) che questo mondo affolla loro la mente e che preferirebbero non viverci perché ormai è distrutto dalla prevalenza dell'uomo.
C'è da tener conto inoltre che le loro canzoni possono essere considerate thrash per via del loro "tono" Hardcore.

Biografia 
Nel corso della storia la band ha spinto i confini del loro genere e fatto nascere un suono completamente nuovo, senza precedenti, da qualsiasi altra band. Il gruppo è considerato uno dei pionieri della promozione Internet guerriglia e una delle più grandi band di fatto nella storia.

Gli Shattersphere hanno unito le forze con il produttore Ron Zabrocki nel 2003 per iniziare a lavorare sul loro omonimo album di debutto: "Shattersphere", pubblicato nel 2004. Quasi immediatamente la band ha istituito un nome nel settore e non ha preso prigionieri quando si trattava di self promotion spietata. La band ha siglato accordi di sponsorizzazione con CondomClub.com, TeeShirtHell, Wink Inc., e molti altri. Gli Shattersphere hanno una qualità sonora veramente distintiva e si sono diversificati in un settore pieno di originalità. La band inoltre è stata descritta sulla Krock leggendaria 92,3 a New York, e 106,9 WCCC a Hartford. Gli Shattersphere non erano più un segreto tenuto nella scena locale.

Con il carburante che brucia a caldo al largo del successo del loro CD di debutto, la band ha pubblicato un follow-up nel 2005 dal titolo “In The Face Of Anger”. Il CD release party si è svolto con i Mudvayne il 27 aprile 2005, ancora una volta ad un tutto esaurito a Hartford. L'EP è stato incontrato con lode e accoglienza e ha trasformato ben presto le teste del pubblico e dei dirigenti aziendali di musica in tutto il mondo. Gli Shattersphere hanno portato a casa nel 2005 il Next concorso Hit Song, grazie alla loro smash hit "Faithless". Successivi accordi di licenza avvennero con aziende come DerDer, sponsorizzazioni da aziende come Sun Tzu bibita energetica, e più competizioni songwriting, come l'International Songwriting Competition (ISC) che permise agli Shattersphere di vincere posizioni. Più in particolare, la band licenza la title track "In The Face Of Anger" di MTV per la mostra "The Real World".

L'ultimo contributo “Eyes of infliction” ha dimostrato un nuovo livello di prestazioni (come musicisti, compositori e creatività). Come per la versione del precedente album, la loro base di fan è cresciuta in modo esponenziale. “Eyes of infliction” ha visto Play Radio favorevoli in tutto il paese con "Loaded" e "The Last Walk", rispettivamente primo e secondo. Gli Shattersphere hanno rapidamente firmato con la Minneapolis, MN base Tinderbox Musica per esporsi ulteriormente a radio multiple, licenze e esecuzioni di opportunità. La canzone "Loaded" è stata nominata per un Independent Music Award nella categoria Best Hard Rock / Metal song da parte dei giudici, come Ozzy Osbourne, Peter Gabriel, e Cyndi Lauper. Gli Shattersphere sono stati anche a mano per adattarsi al disegno di legge di “New England” il più grande festival rock annuale accanto Alice in Chains, Buckcherry, Powerman 5000, Days of the New, e altro ancora.

Attraverso la costante messa in rete e un'etica del lavoro che proprio non si chiude, gli Shattersphere sono diventati una merce calda in molti mercati. Alla band è stato chiesto di scrivere la colonna sonora per il prossimo videogioco Kaos War: Rise of The Fallen e prendere parte a un reality show ospitato da GamePro. Kyle Morrison (cantante della band) è stato scelto per cantare la versione originale della WWE Extreme Championship Wrestling (ECW) theme song Don't Question My Heart. Molte altre canzoni degli Shattersphere fanno parte di compilation come Race Track Rock e Strip Club Rock Records.

Non è una sorpresa che gli Shattersphere abbiano suonato insieme ad alcuni dei grandi del mondo della musica, come Alice in Chains, Buckcherry, Hinder, Mudvayne, Lostprophets, Atreyu, Eighteen Visions, Ra, Powerman 5000, Life of Agony, King's X, Orgy, Mushroomhead, Dope, Soulfly, All That Remains, Days of the New, Bloodsimple, American Head Charge, Dry Kill Logic, Nocturne, Crossbreed, Hed P.E., Motograter, Socialburn, e molti altri. Gli Shattersphere si sono costruiti una reputazione come una macchina autosufficiente, e hanno influenzato una nuova generazione di musicisti e amanti della musica allo stesso modo.

Discografia

Album

Shattersphere (2004)
Lost In The Flames
Synasthesia
Gravity
Inside My Head
The Concept Of Infinity
Still Life
Phantoms
Incomplete Sanity
Reflections

In The Face Of Anger (2005) 
In The Face Of Anger
Faithless
To No Avail
The Usurper

Eyes Of Infliction (2006)
Unravel
Loaded
The Last Walk
Rise Of The Fallen

Eyes Of Infliction [Special Edition] (2007)
 Unravel
Loaded
The Last Walk
Rise Of The Fallen
In The Face Of Anger
Faithless
To No Avail
The Usurper

Formazione 
Kyle Morrison - voce, tastiere
Justin Rogers - Lead Guitarist
Shawn Spencer - Rhythm Guitarist
Mike Hogan - basso
Jason Musshorn - percussioni, voce

Collegamenti esterni 

Gruppi musicali hard rock
Gruppi musicali thrash metal